Kaplický ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kaplický (1937–2009), tschechisch-britischer Architekt
 Václav Kaplický (1895–1982), tschechischer Schriftsteller und Verleger